Scolecithrix är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1883. Enligt Catalogue of Life ingår Scolecithrix i familjen Scolecitrichidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Scolecithricidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Scolecithrix